Steinwand kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Steinwand (berg), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Creta Verde, bergstopp, 

Robotskapade Österrikeförgreningar